Коршиков Геннадій Єгорович (* 1949) — радянський спортсмен (академічне веслування), олімпійський чемпіон-1972, заслужений майстер спорту СРСР.
 Коршиков Анатолій Миколайович (* 1951) український радянський футболіст, нападником. По завершенні кар'єри — футбольний тренер.
 Коршиков Олександр Аркадійович (1899—1942) — український радянський ботанік, альголог, професор.